Territorio dell'Oklahoma – territorio degli Stati Uniti d'America esistito dal 1890 al 1907
Rivolta indiana nel West (Oklahoma Territory) – film del 1960 diretto da Robert E. Kent